ZDZ steht für:

 den IATA-Code des Flughafens Einsiedeln

ZdZ steht für:

 Zwischen den Zeiten (Zeitschrift), eine ehemalige Zeitschrift für evangelische Theologie (1923–1933)
 Zwischen den Zeilen, eine Lyrikzeitschrift

ZDZ